Ибелины или Ибелены — крупнейшие землевладельцы Иерусалимского и (позднее) Кипрского королевств в XII—XIV веках. Старшая ветвь этого рода феодалов-крестоносцев носила титул сенешалей Кипра, младшая — графов Яффы. Последняя из Ибелинов, Алисия Антиохийская (уп. 1350), вышла замуж за Жана де Лузиньяна, сына короля Кипра Гуго IV.

Замок 
Ибелином (Ibelin) на французский лад назывался Явне, замок в Иерусалимском королевстве. Он был построен в 1141 между Яффой и Аскалоном, недалеко от Рамлы и Монжизара. В те времена Аскалон принадлежал Фатимидам, которые каждый год устраивали набеги на территорию королевства. Новый замок был призван укрепить обороноспособность этих территорий. Первый замок, построенный Фульком, имел 4 башни.

Первые Ибелины 
Род Ибелинов, относительно скромного происхождения, превратился впоследствии в одну из важнейших семей Иерусалимского королевства. Своими предками они считали средневековых виконтов французского Шартра, однако это поздняя выдумка. Основатель династии Барисан Ибелин был рыцарем в графстве Яффа, а в 1110 году стал его коннетаблем. В благодарность за службу он получил возможность жениться на Эльвис, наследнице сеньории Рама (Рамла).

Барисан получил замок Ибелин в 1141 году в награду за лояльность королю во время мятежа (1134) графа Яффы Гуго II де Пюизе. Ибелин тогда был частью графства Яффа, ставшего частью королевского домена. У Барисана с Эльвис было 5 детей: Гуго, Балдуин, Балиан II, Эрменгарда и Стефанья. Помимо Ибелина династия унаследовала Рамлу через Эльвис, а младший сын, Балиан II получил город Наблус после женитьбы на вдовствующей королеве Марии Византийской. Балиан был последним владельцем этих территорий, так как все они в 1187 году были завоёваны Саладином.

За два поколения статус фамилии повысился необычайно. В Иерусалимском королевстве такой взлёт был вполне возможен, в отличие от Европы. В Палестине люди, да и целые династии умирали гораздо чаще, и им требовалась замена.

Ибелины в XIII веке 

Потомки Балиана были одними из ключевых фигур в королевстве. Его первый сын, Жан Ибелин был лидером оппозиции императору Фридриху II, когда тот пытался воздействовать имперским авторитетом на местных баронов. Династия ненадолго вернула контроль над замком Ибелин, в 1241 после окончания Шестового Крестового похода, когда некоторые территории были возвращены христианам по договору. У Жана было несколько детей с Мелисандой из Арсуфа: Балиан, сеньор Бейрута; Балдуин, сенешаль Кипра; второй Жан, сеньор Арсуфа и коннетабль Иерусалима; и Ги, коннетабль Кипра. Этот Балиан женился на Эшиве де Монбельяр и был отцом Жана II, сеньора Бейрута, который женился на дочери герцога Афинского, Ги де Ла Рош. Жан из Арсуфа был отцом Балиана из Арсуфа, женившегося на Плезанции из Антиохии. Коннетабль Ги был отцом Изабеллы, жены Гуго III, короля Кипра.

Второй сын Балиана, Филипп, был регентом в кипрском королевстве, пока его племянница, королева Алиса, нуждалась в его помощи. С Алисой де Монбельярд Филипп был отцом Жана Ибелина, графа Яффы и Аскалона, регента Иерусалима и автора иерусалимских ассиз, важнейшего свидетельства устройства Иерусалимского королевства. Жан был женат на Марии, сестре Хетума I короля Армении, у них был сын Жак, граф Яффы и Аскалона, также юрист. Второй сын, Ги, граф Яффы и Аскалона был женат на своей кузине Марии, дочери Хетума I.

В начале XIII века несколько членов семьи переселились в Кипрское королевство, остальные переселялись туда по мере утраты своих земель в Иерусалимском королевстве. Ни один из Ибелинов не уехал в это время в другие страны. Тогда же некоторые из Эмбриако, сеньоров Гибелета, приняли фамилию Ибелин, из-за родства с ней по женской линии.

Несмотря на своё скромное происхождение, Ибелины, в XIII—XV веках, были на первых ролях в кипрском королевстве и отдавали своих дочерей замуж за младших сыновей, внуков и братьев королей. Они заключали браки и с другими ветвями своей династии. Потомки Ибелинов, через королевскую династию Кипра, имеются практически во всех дворянских домах Европы.

Сеньоры Ибелина 
 Балиан I Ибелин Старый (1134—1150)
 Гуго Ибелин (1150—1170)
 Балдуин Ибелин (унаследовал в 1170, но передал Балиану)
 Балиан II Ибелин (1170—1193)
 Жан I Ибелин Старый (1193—1236)
 Впоследствии сеньория Ибелин принадлежала графам Яффы и Аскалона

Генеалогическое древо

Примечания

Литература

Ссылки 
 Родословное древо Ибелинов

Династии крестоносцев